Az 1999-es Roland Garros női versenyét a német Steffi Graf nyerte a svájci Martina Hingis előtt.

Kiemeltek 

  Martina Hingis (Döntős)</li>
  Lindsay Davenport (Negyeddöntős)</li>
  Szeles Mónika (Elődöntős)</li>
  Jana Novotná (Negyedik kör)</li>
  Venus Williams (Negyedik kör)</li>
  Steffi Graf (Bajnok)</li>
  Arantxa Sánchez Vicario (Elődöntős)</li>
  Mary Pierce (Második kör)</li>

  Nathalie Tauziat (Második kör)
  Serena Williams (Harmadik kör)
  Patty Schnyder (Harmadik kör)
  Sandrine Testud (Második kör)
  Dominique Van Roost (Első kör)
  Amanda Coetzer (Első kör)
  Barbara Schett (Harmadik kör)
  Julie Halard-Decugis (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1